

Miejscowości i ich części w Polsce
 Wg TERYT jest ich 9, w tym 6 podstawowych
 Głęboka – część miasta Jarosław
 Głęboka – część miasta Przemyśl
 Głęboka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. strzelińskim, w gminie Strzelin 
 Głęboka – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. ząbkowickim, w gminie Ziębice 
 Głęboka – wieś w woj. lubuskim, w pow. zielonogórskim, w gminie Trzebiechów 
 Głęboka – wieś w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Biecz 
 Głęboka – wieś w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Kocmyrzów-Luborzyca 
 Głęboka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żuromińskim, w gminie Lutocin
 Głęboka – część wsi Siedliska w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Lubenia

Miejscowości na Ukrainie
 Hliboka – osiedle typu miejskiego w obwodzie czerniowieckim
 Głęboka – wieś  w obwodzie iwanofrankowski, w rejonie bohorodczańskim
 Głęboka – wieś  w obwodzie iwanofrankowski, w rejonie kołomyjskim
 Głęboka – wieś w obwodzie lwowskim, w rejonie starosamborskim

Zobacz też 
 Głęboka Droga

Przypisy